Thomas Andrews  – ingegnere navale, responsabile della costruzione del Titanic (1873-1912)
 Thomas Andrews  – chimico e fisico irlandese (1813-1885)
 Thomas Andrews  – esperto in metallurgia di fama internazionale (...-1871)
 Thomas Andrews  – storico statunitense